

Astronomia
 8906 Yano – asteroide della fascia principale

Musica
Yano – gruppo musicale alternative rock filippino

Persone
Yano – disc jockey italiano
Akiko Yano (1955) – musicista giapponese
Hidenobu Yano (1948) – ex judoka giapponese
Kazunari Yano – ittiologo giapponese
Keiichi Yano (...) – autore di videogiochi e musicista giapponese
Kyōko Yano (1984) – ex calciatrice giapponese
Kishō Yano (1984) – calciatore giapponese
Neicer Reasco Yano (1977) – ex calciatore ecuadoriano
Ryōko Yano (1978) – cestista giapponese
Yoshiko Yano (1985) – pallavolista giapponese
Adriano Belmiro Duarte Nicolau detto Yano (1992) – calciatore angolano